Чертанлинское муниципальное образование — упразднённое в 2013 году муниципальное образование в составе Новоузенского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Чертанла. В состав поселения входило 4 населённых пункта — 2 посёлка, 2 хутора.

Законом Саратовской области от 16 мая 2013 года № 69−ЗСО Олоновское и Чертанлинское муниципальные образования преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Олоновское муниципальное образование Новоузенского муниципального района Саратовской области» наделённое статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
 посёлок Чертанла — административный центр;
 посёлок Курганьков;
 хутор Ближний;
 хутор Хлебороб.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090404181151/http://novouzensk.sarmo.ru/

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Саратовской области
Упразднённые муниципальные образования Новоузенского района
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году